Lone Star (stella solitaria in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Lone Star – film del 1916 diretto da Edward Sloman
 Stella solitaria (Lone Star) – film del 1952 diretto da Vincent Sherman
 Stella solitaria (Lone Star) – film del 1996 diretto da John Sayles
 Stella Solitaria (Lone Star) – personaggio protagonista del film Balle Spaziali interpretato da Bill Pullman.
 Lone Star Film & Television Awards – premio cinematografico USA

Geografia 
Lone Star – città della Contea di Morris, Texas (Stati Uniti d'America)

Televisione
Lone Star – serie televisiva statunitense del 2010

Musica 
Lone Star – gruppo musicale hard rock britannico
Lonestar – gruppo musicale country statunitense
Lone star – brano nell'album Enemy del rapper italiano Noyz Narcos